Die Gmina Lipnica ist eine Landgemeinde im Powiat Bytowski der Woiwodschaft Pommern in Polen. Ihr Sitz ist das gleichnamige Dorf (deutsch Liepnitz, kaschubisch Lëpińce) mit rund 740 Einwohnern.

Gliederung 
Zur Landgemeinde Lipnica gehören folgende Ortschaften:

Weblinks 

 Webpräsenz der Gemeinde (polnisch)

Einzelnachweise